Gagman var ett uttryck som blomstrade i filmkomikens värld under 1920- och 30-talet. En gagman var en som skrev "gags" och diverse humoristiska inslag för filmer. Yrket och uttrycket dog ut så småningom när slapstickens undergång var ett faktum.

Berömda gagmen
Al Boasberg
Norman Z. McLeod
Frank Tashlin

Yrken inom filmproduktion